{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Шеффилд, Англия
|-
|align = "center" | 8 — 11 июля 2010
|-
|align = "center" | Академия снукера
|-
| Призовой фонд — £ 50 000
|-
| Победитель — £ 10 000
|-
| Высший брейк — 144 Джадд Трамп
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Марк Селби|-
| Финалист — Барри Пинчес
|-
|}Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 2 (официальное название Star Xing Pai Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 2 по названию спонсора) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 8 по 11 июля 2010 года в Академии снукера в Шеффилде, Англия. На турнир заявились 164 игрока, среди них 81 профессионал из мэйн-тура.

Победителем стал Марк Селби, переигравший в финале Барри Пинчеса со счётом 4:3.

 Призовой фонд и рейтинговые очки 

Чемпион: £ 10 000 (2000 очков) 
Финалист: £ 5 000 (1600 очков) 
Полуфиналисты: £ 2 500 (1280 очков) 
Четвертьфиналисты: £ 1 500 (1000 очков) 
Участники 1/8: £ 1 000 (760 очков) 
Участники 1/16: £ 600 (560 очков) 
Участники 1/32: £ 200 (360 очков)

Призовой фонд: £ 50 000.

 Результаты 

 Все матчи турнира играются до 4-х побед'''''.

Предварительный раунд

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури брейки 

 144, 138, 101 Джадд Трамп
 143 Джимми Уайт
 142, 133, 127, 125, 116, 111, 110, 102 Марк Селби
 140 Стивен Магуайр
 137 Джейми Коуп
 136 Джимми Робертсон
 135, 115 Джо Перри
 134 Тони Драго
 127, 110, 104, 103 Энтони Макгилл
 121 Бьёрн Ханевеер
 116, 100 Стюарт Бинэм
 115, 103, 102 Барри Пинчес
 111 Джеймс Макбейн
 110 Дэвид Гилберт
 108, 102 Дэвид Грэй

 108 Том Форд
 106 Майкл Уэсли
 105 Пол Дэвисон
 105 Дэвид Грэйс
 105 Рики Уолден
 104 Мэттью Стивенс
 102 Ник Дженнингс
 100 Ли Спик
 100 Стюарт Каррингтон
 100 Джо Свэйл
 100 Джерард Грин
 100 Грэм Дотт
 100 Алистер Картер
 100 Патрик Уоллес

Примечания

Ссылки 
 Результаты матчей РТС-2 на top-snooker 

Players Tour Championship
2010 год в снукере